Конопацкая — женская форма фамилии .
 Конопацкая, Галина Павловна (1911—1989) — советский художник, член Союза Художников СССР, заслуженный деятель искусств Дагестанской АССР.
 Конопацкая, Халина (1900—1989) — польская легкоатлетка, чемпионка Игр IX Олимпиады в метании диска, первая олимпийская чемпионка в истории польского спорта.